W 2004 na mocy umowy podpisanej pomiędzy Fordem a Red Bullem wykupiony został Jaguar Racing, który następnie przekształcony został w Red Bull Racing. 

W latach 2010–2013 Sebastian Vettel i zespół czterokrotnie zdobywali mistrzostwo w obu klasyfikacjach.

W 2005 roku po wykupieniu Minardi zespół utworzył Scuderia Toro Rosso.

Wyniki 
Stan po Grand Prix Abu Zabi 2022

Uwagi

 † – Mimo nieukończenia wyścigu, zawodnik został sklasyfikowany, ponieważ przejechał 90% długości wyścigu.
‡ – Przyznano jedynie połowę punktów w wyniku przerwania wyścigu po ukończeniu mniej niż 75% jego dystansu.
 * – Sezon w trakcie

Podsumowanie

Statystyki 
Źródła: Stats F1, ChicaneF1

Stan po Grand Prix Abu Zabi 2021

Informacje techniczne 
Źródła: All Formula One Info, ChicaneF1, Wyprzedź Mnie!

Bolidy Red Bulla w 2005 roku były napędzane silnikami Cosworth, w kolejnym roku były to silniki Ferrari. Od sezonu 2007 silniki były dostarczane przez Renault. W latach 2016−2018 Renault kontynuowało dostawę silników, jednak podjęto decyzję o ich dostarczaniu pod szyldem firmy TAG Heuer. Ze względu na rozczarowanie zawodnością silników Renault zespół, począwszy od sezonu 2019, zmienił producenta silników na Hondę. Opony w latach 2005–2006 dostarczała firma Michelin, w latach 2007–2010 dostarczane były przez Bridgestone, od 2011 roku są dostarczane przez Pirelli.

Kierowcy 
Źródło: ChicaneF1

Najwięcej wyścigów w barwach Red Bulla ukończył Mark Webber – w latach 2007–2013 uczestniczył w 129 wyścigach.

Stan po Grand Prix Abu Zabi 2021

 

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Red Bull
Red Bull